
Die 23.  UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 1972 in Prag, Tschechoslowakei, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Amateure

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1972
Radsportveranstaltung 1972
Radsportwettbewerb in der Tschechoslowakei
Sportveranstaltung in Prag